Монокль — прилад для корекції зору
 Монокль — тип об'єктива

Див. також 
 Монокуляр